Campo Grande steht für:

Orte in Brasilien:
 Campo Grande, Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul
 Campo Grande (Alagoas), Gemeinde
 Erzbistum Campo Grande
 Campo Grande do Piauí, Gemeinde
 Campo Grande (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Campo Grande (São Paulo), Stadtteil von São Paulo

Orte in Argentinien:
 Campo Grande (Misiones), Hauptstadt des Departamento Cainguás,
 Campo Grande (Chacho)
 Campo Grande (Río Negro)
Orte in Bolivien:
 Campo Grande (Bermejo), Ort im Municipio Bermejo
 Campo Grande (Yacuiba), Stadt im Municipio Yacuiba

Orte in Portugal:
 Campo Grande (Lissabon), Gemeinde im Kreis Lissabon
 Jardim do Campo Grande, Parkanlage in Lissabon
 U-Bahnhof Campo Grande, Metrostation in Lissabon

einen Ort in São Tomé und Príncipe:
 Campo Grande (São Tomé), im Distrikt Mé-Zóchi